Хоценплоц:
 Хоценплоц (, , , ) — река в Чехии и Польше
 Хоценплоц (, ) — муниципалитет в Чехии
 Разбойник Хоценплоц () — характер из несколько детских книг Отфрида Пройслера.

См. также 
 Особлага